Cadmos est un mot d'origine grecque. Il est parfois latinisé en Cadmus.

Antiquité grecque 
 Dans la mythologie grecque, Cadmos est le fondateur légendaire de Thèbes. Il a inspiré : 
 Cadmus et Hermione, première tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault.
 Cadmos de Milet est un historien de la Grèce antique.

Géographie 
 Le mont Cadmos est une montagne de Phrygie.

Autres 
 CADMOS est l'acronyme du Centre d'Aide au Développement des activités en Micro-pesanteur et des Opérations Spatiales.

Voir aussi

Article connexe 
 Cadmus, version latinisée du terme Cadmos